DAW (München)
 René Koehler (1860-1931), Frans zoöloog
 Franz Eugen Köhler (1805–1872), Duits uitgever van Köhler's Medizinal-Pflanzen